Ел Вендавал има више значења:

 Ел Вендавал (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Вендавал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику